Дяче́нко (значення: «син дяка») — українське прізвище; білоруський аналог — Дзяченко (від «дзяк»). Під упливом російської мови прізвище нерідко спотворюється до Дьяченко (від ). Слово «дяк» очевидно запозичене через церковнослов'янську з грецького «служка» — «диякос» (, від «дияконос» , початкова етимологія якого не зовсім ясна).

А
 Дяченко Алекс (1919—1943) — американський моряк українського походження, на честь якого назвали корабель.
 Дяченко Амос Андрійович (1814—1852) — український математик. Доктор математики й астрономії (1851).

 
 Дяченко Андрій Овдійович (1940—1996) — комбайнер, герой соціалістичної праці
 Дяченко Андрій Васильович — сержант Збройних сил України, лицар ордена Богдана Хмельницького.

 Дяченко Анна Сергіївна (1982) — українська вершниця, заслужений майстер спорту України.
 Дяченко Артур Олегович — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.

В
 Дяченко Валентина Олексіївна ( 1931) — українська скульпторка.
 Дяченко Василь Дмитрович (1924—1995) — український та радянський антрополог.
 Дяченко Василь Панасович (1906—1942) — український музикознавець.
 Дяченко Вадим Євгенович (1896—1954) — український математик.
 Дяченко Віктор Вікторович (нар. 1995) — український телеведучий, журналіст.
 Дяченко Віктор Вікторович — головний терапевт Збройних Сил України, полковник медичної служби Збройних сил України, заслужений лікар України.
 Дяченко Віктор Гаврилович (1892—1971) — підполковник армії УНР.
 Дяченко Віктор Костянтинович (1935) — український баяніст, заслужений працівник культури України.
 Дяченко Віктор Микитович (1924—1984) — український радянський архітектор.
 Дяченко Віталій Кузьмич (1923—2008) — радянський, російський педагог, дидакт. Основоположник теорії колективного способу навчання (КСН).
 Дяченко Владислава Василівна (* 1972) — заступник директора Херсонського обласного художнього музею імені О. О. Шовкуненка, заслужений працівник культури України.
 Дяченко Володимир Данилович (1961) — доктор хімічних наук, професор.

Г
 Дяченко Григорій Онуфрійович (1896—1972) — український співак (тенор), хоровий диригент, композитор.

Д
 Дяченко Дарія Григорівна (1924—1944) — радянський партизанський діяч.
 Дяченко Дмитро (1968—2020) — американський актор та музикант.
 Дяченко Дмитро Михайлович (1887—1942) — український архітектор.

І
 Дяченко Ігор (1981) — український каратист, працює в США.
 Дяченко Ігор Іванович (1971), псевдо «Хімік» — снайпер батальйону «Донбас»; перейшов в УДА.
 Дяченко Ігор Олександрович (1957) — український дипломат.
 Дяченко Ілля Олександрович ( 1925) — український скульптор.
К
 Дяченко Кость Іванович (1928—2006) — український письменник.

Л
 Дяченко Лавр Іванович (1900—1937) — український поет і публіцист.
 Дяченко Лідія Миколаївна (*1966) — українська письменниця.
 Дяченко Лідія Олексіївна (1956) — провідний майстер сцени Київського академічного обласного музично-драматичного театру імені П. К. Саксаганського, народна артистка України (2015).

М
 Дяченко Марина Юріївна (1968) — українська письменниця.
 Дяченко Микита Андрійович (1809—1877) — український математик.
 Дяченко Микола Олександрович (1896—1921) — санітар 4-ї Київської дивізії Армії УНР, Герой Другого Зимового походу.
 Дяченко Микола Сидорович (1921—1945) — радянський офіцер, Герой Радянського Союзу.
 

О
 Дяченко Олег Маркович (1939—2003) — український дипломат.
 Дяченко Олександр Андрійович (1994) — український футболіст, воротар.
 Дяченко Олександр Антонович (1951—2015) — художник, архітектор.
 Дяченко Олександр Ігорович (1990) — російський веслувальник, олімпієць.
 Дяченко Олександр Ілліч ( 1956) — український скульптор.
 Дяченко Олександр Миколайович ( 1954) — український співак.
 Дяченко Олександр Юрійович (1976—2014) — доброволець ДУК, учасник російсько-української війни.
 Дяченко Ольга Геннадіївна — старша медична сестра, головний сержант ЗСУ, заслужений працівник охорони здоров'я України України.

П
 Дяченко Павло (1924—1992) — майстер бандур.
 Дяченко Петро Гаврилович (1895—1965) — український військовий діяч, полковник армії УНР (1920), майор Війська Польського (1928-41), офіцер УПА (1941-45).

С
 Дяченко Сергій Володимирович — полковник Збройних сил України, лицар ордена Данила Галицького.
 Дяченко Сергій Миколайович — підполковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Дяченко Сергій Сергійович (1945) — український письменник.
 Дяченко Сергій Степанович (1898—1992) — український мікробіолог, вірусолог, доктор медичних наук, професор.

Ф
 Дяченко Федір Трофимович (1917—1995) — снайпер часів II СВ.

Ю
 Дяченко Юрій Валерійович (1982) — український хокеїст, нападник збірної України.
 Дяченко Юрій Олександрович (1954) — український художник декоративно-прикладного мистецтва.
  Дяченко Юрій Петрович (1985) — підприємець, волонтер.
Я
 Дяченко Яків Васильович (1817—1871) — полковник українського походження, засновник Хабаровська.

 Дяченко-Мальчик Олег Вікторович (1974—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Також 
 Дьяченко.

Див. також 
 Дяченки — село в Україні.
 Дяченки Марина та Сергій — подружжя та співавтори, російськомовні українські письменники та сценаристи.
 USS Diachenko (APD-123) — американський корабель.

Примітки 

Українські прізвища
Прізвища на -енко